Хидиятуллин — татарская фамилия.

Известные носители:

 Хидиятуллин, Вагиз Назирович (род. 1959) — советский и российский футболист, полузащитник.
 Хидиятуллин, Шаукат Галиевич (1928—2011) — татарский поэт, поэтический псевдоним — Шаукат Галиев.